

Geografia

Stati Uniti 
 Woodlawn – census-designated place della Contea di Alamance, Carolina del Nord
 Woodlawn – villaggio della Contea di Jefferson, Illinois
 Woodlawn – città della Contea di Campbell, Kentucky
 Woodlawn – census-designated place della Contea di Baltimora, Maryland
 Woodlawn – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland
 Woodlawn – villaggio della Contea di Hamilton, Ohio
 Woodlawn – census-designated place della Contea di Carroll, Virginia
 Woodlawn – census-designated place della contea di Fairfax, Virginia
 Woodlawn – stazione della metropolitana di New York

Altro 
Holly Woodlawn – attrice portoricana
 Woodlawn – piantagione della Virginia, negli Stati Uniti d'America